

Geografia 
 Biagioni – frazione del comune di Alto Reno Terme, città metropolitana di Bologna

Persone 
 Dante Biagioni (1935-2016) – attore e doppiatore italiano
 Loris Biagioni (1916-1998) – politico italiano
 Mario Biagioni (1931-1989) – politico italiano
 Oberdan Biagioni (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Serafino Biagioni (1920-1983) – ciclista su strada italiano